Roberto Villetti – politico italiano
 Roberto Villetti – scout italiano